The Killers ("gli assassini" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 I gangsters (The Killers) – film del 1946 diretto da Robert Siodmak
 Contratto per uccidere (The Killers) – film del 1964 diretto da Don Siegel

Letteratura 
 The Killers – racconto di Ernest Hemingway del 1927
 The Killers – racconto di Charles Bukowski del 1973

Musica 
 The Killers – gruppo rock statunitense

Pagine correlate 
 Killers
 The Killer